Адольф фон Менцель — німецький маляр, живописець, ілюстратор.
 Владислав Менцель — підприємець Наддніпрянської України в галузі виробництва сільсько-господарських знарядь та машин.